ЗК — аббревиатура которая в тексте может означать:
 ЗК — заместитель коменданта
 ЗК — Заключенный
 ЗК — Земельный кодекс
 ЗК — Земная кора
 ЗК — задняя кабина машиниста